Stadionul Naţional est le nom de deux stades à Bucarest en Roumanie.
 Stadionul Național (1953), ancien stade de 60 000 places démoli en 2008.
 Arena Națională, stade de 55 000 places, ouverture en 2011, qui remplace le précédent.